Drăghicești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Drăghicești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Drăghicești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova